Институт исследования угля Общества Макса Планка () — научно-исследовательский институт в Мюльхайме, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Институт специализируется на исследованиях в области химического катализа. В отличие от остальных институтов общества Макса Планка, институт исследования угля юридически является независимым фондом  под управлением общества Макса Планка, города Мюльхайм, земли Северный Рейн — Вестфалия и представителей промышленности. Финансируется из федерального (50 %) и земельного (50 %) бюджета.

История 
1912 год — основан как Институт исследований угля кайзера Вильгельма результате сотрудничества между бывшим Обществом кайзера Вильгельма (KWG), Ruhr-Industrie и городом Мюльхайм.

27 июля 1914 года — состоялось открытие Института, его возглавил электрохимик Франц Фишер (1877—1947), ранее работавший профессором химии в тогдашней TH Charlottenburg.

В 1925 году Франц Фишер и его коллега Ганс Тропш разработали названный в их честь процесс гидрогенизации угля Фишера-Тропша, который в основном используется для производства синтетического бензина, и подали заявку на патент для этого процесса. Этот процесс используется для извлечения бензина из угля при нормальном давлении и по сей день. Патент был получен в 1929 году .

В 1939 году Институт был преобразован в юридически независимый фонд.

В 1943 году пост директора Института занял химик Карл Циглер (1898—1973). При нем акцент работы в институте сместился от синтеза Фишера-Тропша и исследований для будущего промышленного использования к фундаментальным исследованиям, которые он назвал «в целом синтетической химией». Его основное внимание было сосредоточено на реакциях полимеризации олефинов.

В 1948 году Институт вошел в состав Общества Макса Планка (MPG).

В 1953 году был открыт процесс полимеризации этилена при низком давлении в присутствии смешанных металлоорганических катализаторов способом производства высокомолекулярного полиэтилена — так родился современный пластик.

17 ноября 1953 года Карл Циглер получил патент на это открытие. Лицензия была продана Hoechst AG и приносила тогда до 200 000 немецких марок в день, что позволяло Институту финансировать себя вплоть до 1990-х годов.

10 декабря 1963 года вместе с итальянским исследователем Джулио Натта и Карлу Циглеру была присуждена Нобелевская премия по химии .

В 1969 году Мюльхаймский научно-исследовательский институт угля возглавил Гюнтер Вильке (1925—2016). После получения докторской степени в Гейдельберге в 1951 году он начал работать в исследовательской группе Карла Циглера.

В 1970 году сотрудник Института Курт Зозель получил патент на свой процесс извлечения кофеина из кофе, который был открыт как побочный результат работы над нарастающей реакцией триэтилалюминия с этиленом.

В 1974 году об Институте заговорили в ключе Чемпионата мира по футболу. Сборная Германии по футболу носила обувь из пластмассы полиамида-12, над которым работал в то время Вильке. Таким образом, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала: «Германия обязана ему (Г. Вильке) десятилетиями исследований угля и, возможно, победой на чемпионате мира 1974 года».

В 1981 от института исследования угля отделился институт радиационной химии, впоследствии сменивний профиль и переименованный в Институт преобразования химической энергии Общества Макса Планка.

В 1993 году Институт возглавил Манфред Т. Рец, который начал всестороннюю реструктуризацию: руководство института было расширено еще четырьмя директорами, каждый из которых возглавлял научный отдел: Алоиз Фюрстнер (отдел металлоорганической химии), Ферди Шют (отдел гетерогенного катализа), Вальтер Тиль (теоретическая химия 1999—2018) и Бенджамин Лист (кафедра гомогенного катализа).

В 2015 году Тобиас Риттер был назначен новым директором Института.

В 2018 году Институт возглавил Франк Низ.

В 2021 году глава Института Беньямин Лист получил Нобелевскую премию за открытие метода асимметрического органокатализа — оригинального способа ускорения химических реакций с помощью органических веществ, который используется для строительства новых молекул.

Отделы института

Органический синтез 
В отделе органического синтеза под руководством Тобиаса Риттера исследования совмещают молекулярную биологию и органический синтез, ведётся разработка с помощью направленной эволюции стереоселективных ферментов в качестве катализаторов в хиральном синтезе. Главные цели исследований — разработка эффективных техник быстрого секвенирования протеинов и высокоэффективных систем скрининга для оценки стереоселективности и термостойкости мутировавших ферментов.

В настоящий момент, среди прочего, изучаются методы окисления связей C-C и C-H простых и сложных органических соединений, а также процессы гидролиза.

Гомогенный катализ 

Отдел гомогенного катализа под руководством Бенджамина Листа  разрабатывает новые концепции катализа в области органического катализа, катализа переходных металлов и биокатализа. С 1999 года исследовательская группа занимается стереоселективным органическим катализом. В отделе изучаются новые принципы разработки органических катализаторов, расширение области применения уже существующих, использование катализаторов для синтеза активных фармацевтических субстанций и механизмы взаимодействия катализаторов и их субстратов. В 2005 году отделом был разработан новый подход к асимметричному катализу — ACDC (), нашедший применение и в органическом катализе, и в катализе переходных металлов.

Гетерогенный катализ 
Отдел гетерогенного катализа под руководством Ферди Шюта занимается синтезом и анализом неорганических материалов. Особенно важными являются материалы с большой площадью поверхности, контролируемой пористостью и катализаторы с наноструктурой.

Исследуемые реакции включают в себя окисление монооксида углерода, активацию метана, разложение аммиака и другие.

Металлоорганическая химия 
В отделе металлоорганической химии под руководством Алоиса Фюрстнера разрабатываются органометаллические реагенты и катализаторы, исследуется их применение в синтезе сложных органических молекул, имеющих биологическую активность. Особое внимание уделяется каталитическим методам формирования связи C-C. В данный момент исследуются, например, реакции метастезиса олефинов и алкинов, разработка и применение π-кислот (например, золото, платина), реакции сочетания. Кроме того, группа занимается разработкой новых лигандов, таких как карбены и вещества, содержащие атомы углерода с формально нулевой валентностью.
Проверяется применение методов в полном синтезе природных соединений и активных фармацевтических субстанций.

Молекулярная теория и спектроскопия 
Отдел под руководством Фрэнка Низа занимается разработкой теоретических моделей для крупных молекул и исследует их применение в конкретных химических задачах. Деятельность группы включает в себя методы ab initio, теорию функционала плотности, полуэмпирические квантовые методы и методы квантовой и молекулярной механики.

Совместно с Институтом исследования железа Общества Макса Планка институт проводит .

Около половины из примерно 350 сотрудников института являются магистрантами или докторантами. Кроме того, в настоящее время институт обучает около 30 стажеров по различным специальностям.

Лекции Циглера 
С 1980 года Институт исследования угля им. Макса Планка почти ежегодно присуждает лекции Циглера в сотрудничестве с Фондом жены и дочери Карла Циглера. Кратко о победителях:

 1980 — Клаус Хафнер
 1981 — Дитер Зеебах
 1982 — Малькольм Л. Х. Грин
 1983 — Эрнст Отто Фишер
 1984 — Хайнц А. Стааб
 1987 — Вольфганг А. Херрманн
 1988 — Манфред Т. Ритц
 1993 — Барри Трост
 1994 — Рёдзи Ноёри
 1995 — Стивен Л. Бухвальд
 1996 — Альфонс Байкер
 1997 — Эрик Якобсен
 1998 — Джон Мейриг Томас
 1999 — Роберт Граббс
 2000 — Рутгер ван Сантен
 2001 — Джон Ф. Хартвиг
 2002 — Герхард Эртль
 2003 — Дэвид Эванс
 2004 — Пьер А. Якобс
 2005 — Кендалл Хоук
 2006 — Хисаши Ямамото
 2007 — Авелино Корма
 2010 — Скотт Дания
 2011 — Питер Чен
 2012 — Матиас Беллер
 2013 — Дитер Эндерс
 2015 — Стефан Гримме
 2016 — Эрик М. Каррейра
 2017 — Амир Ховейда
 2018 — Киоко Нодзаки
 2019 — Берт Weckhuysen
 2022 — Дэвид Мильштейн

Примечания

Литература 

Общество Макса Планка
Научные институты Германии
Появились в 1912 году в Германии
Химические институты
Мюльхайм-ан-дер-Рур